Вронку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Меца, 27 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 102 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 280,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вронкур на сайті французького Національного інституту географії
 Вронкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вронкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вронкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вронкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель